Zigarrenfabrik steht für:
 Zigarrenfabrik, Fabrik, in der Zigarren hergestellt werden, siehe Zigarre #Herstellung
 Gail’sche Zigarrenfabrik
 Zigarrenfabrik (Heilbronn)
 Dannemann Cigarrenfabrik

Siehe auch:
 Zigarettenfabrik
 Tabakfabrik